Мечеть Саатлы () — мечеть в квартале Саатлы города Шуша.

История и архитектура 
Мечеть Саатлы была построена в 1883 году азербайджанским архитектором Сефи Ханом Карабахским на месте старой мечети и медресе, в котором преподавал азербайджанский поэт и визирь Карабахского ханства Молла Панах Вагиф. Об этом свидетельствует информация в китабе, расположенная на основном фасаде мечети. Мечеть считается одним из последних произведений архитектора.

Вместо принятой для таких мечетей небольшой будки на крыше был декорированной высокий минарет с изолированным входом. Мечеть Саатлы относилась к шушинским мечетям с плоским решением фасада с асимметричным входом Архитектурно-композиционная трактовка главных фасадов мечетей Шуши в основном включает два типа: объемно-пространственный и плоскостной. Объемно-пространственный тип представлен эйваном с широкими арками разнообразных очертаний, составляющим органическое целое с молитвенным залом. В пример можно привести мечети кварталов Мердинли, Гуюлуг, Ходжа Мирджанлы, Кечарли. Второй тип — плоское решение фасада с асимметричным входом. Например, мечети Чёл гала, Сеидли, Джульфалар, Саатлы, Мамаи.

Благодаря четырем восьмиугольным каменным столбам, которые поддерживают потолок, молельный зал имеет трехнефное пространство. В результате этого в зале появляется бесчисленное количество арочных переходов. Поверхность стен выполнена геометрическими фигурами и растительными узорами.

В 1980-х годах в мечети проводились реставрационные работы. В оформлении интерьера мечети использовано много чеканки и декоративных украшений.

После перехода в 1992 году Шуши под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики мечеть была превращена в руины, полностью разрушены ее богатый интерьер, частично разрушен минарет.

Мечеть входит в список охраняемых государством памятников истории и культуры Азербайджана. Распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года мечеть взята под охрану государства как архитектурный памятник истории и культуры национального значения.

14 января 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу и мечеть Саатлы, прочитали молитвы. Алиев также подарил мечети привезенный из Мекки Коран.

В настоящее время эксперты изучают состояние мечети для проведения реставрационных работ.

Примечания 

Мечети Шуши
Здания и сооружения, построенные в 1883 году